Wobern bezeichnet mehrere Orte:

 Obora (Doksy) (Wobern), Ortsteil von Doksy, Okres Česká Lípa, Tschechien 
 Obrovice (Wobern), Ortsteil von Radonice, Okres Chomutov, Tschechien